Die Druga Slovenska Nogometna Liga 1992/93 war die zweite Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Sie begann am 23. August 1992 und endete am 20. Juni 1993.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in der eingleisigen Liga jeweils zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die beiden besten Teams stiegen in die erste Liga auf, während die letzten vier Vereine abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Slovenia 1992/93 rsssf.com

1992/93
Fußballsaison 1992/93